Andris Bērziņš puede referirse a las siguientes personas:

 Andris Bērziņš (1944- ), presidente de Letonia;
 Andris Bērziņš (1951- ), ex primer ministro de Letonia;
 Andris Bērziņš (1952- ), actor de Letonia.